Arias Sánchez ist der Familienname folgender Personen:

 Óscar Arias Sánchez (* 1940), costa-ricanischer Politiker, Präsident von Costa Rica
 Rodrigo Arias Sánchez (* 1946), costa-ricanischer Politiker, Jurist und Hochschullehrer